Belton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belton (Missouri)
Belton (South Carolina)
Belton (Texas)